

Persone 
 Bojan Knežević (1997) – è un calciatore croato, di ruolo centrocampista
 Dario Knežević (1982) – calciatore croato, di ruolo difensore
 Ivan Knežević (1986) – calciatore montenegrino, di ruolo attaccante
 Josip Knežević (1988) – calciatore croato, di ruolo centrocampista
 Milena Knežević (1990) – pallamanista montenegrina
 Sanja Knežević (1984) – ex cestista montenegrina
 Saša Knežević (1981) – ex cestista e modello austriaco
 Srđa Knežević (1985) –  calciatore serbo, di ruolo difensore
 Stefan Knežević (1996) – calciatore svizzero, di ruolo difensore
 Žarko Knežević (1947) – ex cestista jugoslavo

Altro 
 3900 Knežević – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Zoran Knežević